Mirnij (Arhangelszki terület)
 Mirnij (Jakutföld)
 Mirnij, városi jellegű település Ukrajnában, a Krími Autonóm Köztársaságban 
 Mirnij kutatóállomás az Antarktiszon
 Mirnij 1800-as évekbeli hajó